Василий Петрович Мерчанский (1924—1996) — участник Великой Отечественной войны, командир орудия 134-го артиллерийского полка (172-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт), старший сержант.
Герой Советского Союза (1945).

Биография 
Родился на хуторе Козинка ныне Морозовского района Ростовской области в семье крестьянина. Русский.

Образование начальное среднее. Работал пожарным в рабочем посёлке Морозовский (ныне город).

В Красной Армии с 1943 года. В том же году — на фронте. Командир орудия 134-го артиллерийского полка (172-я стрелковая дивизия, 13-я армия, 1-й Украинский фронт) комсомолец старший сержант Мерчанский отличился при форсировании Одера в районе города Штейнау (ныне Сцинава, Польша). В боях 28—29 января 1945 года за удержание и расширение плацдарма на левом берегу реки со своим расчётом отразил 8 контратак противника, обеспечивая переправу наших частей. В бою Мерчанский лично уничтожил три танка, а его расчёт вывел из строя 5 танков и больше батальона пехоты противника.

После войны был демобилизован. Жил в городе Белая Калитва Ростовской области. Работал на шахте «Шолоховская Северная» треста «Шолоховуголь» и жил в пгт Шолоховском. Член КПСС с 1960 года.

Умер 6 июня 1996 года. Похоронен в пгт .

Награды 

 Герой Советского Союза (10.04.1945)
 Орден Ленина(10.04.1945)
 Орден Отечественной войны I степени(11.3.1985)
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За отвагу»
 Медаль Жукова
 Медаль За боевые заслуги
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (6 апреля 1970)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (9 мая 1945)
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (7 мая 1965)
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 Юбилейная медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Медаль «За взятие Кёнигсберга» (9 июня 1945)
 Медаль «Ветеран Вооружённых Сил СССР»
 Медаль «30 лет Советской Армии и Флота».
 Юбилейная медаль «40 лет Вооружённых Сил СССР»
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (26 декабря 1967)
 Юбилейная медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1978)
 Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28 января 1988)
 Медаль «За безупречную службу» I степени.

 Знак МО СССР «25 лет Победы в Великой Отечественной войне» (24 апреля 1970)

Память 
 Имя Героя носит школа № 7 в пгт Шолоховский Белокалитвинского района.
 Мемориальная доска в память о Мерчанском установлена Российским военно-историческим обществом на здании средней школы № 4 города Морозовска Ростовской области, где он учился.
 Увековечен на сайте МО РФ «Дорога памяти»

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Герои Советского Союза — уроженцы Дона .
 Запись в podvignaroda.ru.

Родившиеся в Морозовском районе
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Члены КПСС